Дру́я () — агрогородок с 2009 года, ранее посёлок городского типа в Браславском районе Витебской области Республики Беларусь. Административный центр Друевского сельсовета. Население — 865 человек (2019).

География 
Агрогородок расположен на границе с Латвией, на левом берегу Западной Двины у впадения в неё реки Друйки. На противоположном берегу находится латвийский посёлок Пиедруя.

Пограничная зона 
Друя находится в пограничной зоне Республики Беларусь, въезд в которую граждане Беларуси и её резиденты осуществляют на основании предварительного телефонного уведомления Государственного пограничного комитета. Граждане других стран, не являющиеся резидентами Республики Беларусь, должны заказывать пропуска, срок оформления которых составляет 5 дней. На данный момент, граждане России и других стран, могут посетить Друю, предварительно оплатив госпошлину в Беларуси.

История 
Впервые Друя упоминается в «Хронике польской, литовской, жомойтской и всея Руси» М. Стрыйковского (около 1386 года), когда она была занята князем Андреем Ольгердовичем. Однако, возможно, существует и более раннее упоминание от 1377 года, связанное с одним из первых случаев применения против Руси огнестрельного оружия. Селение возникло на крупном торговом пути и административно подчинялось Полоцку. В XIV—XVIII веках на левом берегу Западной Двины существовал Друйский замок. С 1490 года Друя принадлежала князьям Масальским. В 1515 году город был сожжён войсками Великого княжества Московского, воевавшего с ВКЛ. Согласно Полоцкой ревизии 1552 года в Друе насчитывалось 136 домов. После реформы 1565—1566 годов город вошёл в состав Браславского повета.

В XVI веке здесь было создано рукописное Друйское евангелие. В 1619 году часть Друи, принадлежащая Сапегам (Сапежин) получила Магдебургское право и Друя получила официальный герб. В 1632 году город был вновь разрушен войсками царя Михаила Фёдоровича.

В 1643 году подканцлером литовским Казимиром Львом Сапегой построен монастырь бернардинцев и Троицкий костел. C 18 века известна в городе  Чудотворная икона Милосердной Божией Матери, список иконы Милосердной Богородицы Элевсинской (Кик), хранившейся на Кипре с XII века в монастыре на горе Кикос.

2-3 июля 1812 года командир авангарда корпуса Витгенштейна генерал-майор Кульнев провёл при Друе успешный арьергардный бой, уничтожив несколько кавалерийских частей корпуса Удино и – захватив в плен французского генерала.

В 1897 году в городе проживали 4 742 человек — 3 006 евреев, 1 157 белорусов, 377 русских, 182 поляка.

В 1933 году до Друи была продлена тупиковая железнодорожная линия от Воропаево; на открытии регулярного движения присутствовал польский премьер-министр.

Во время немецкой оккупации в 1941 году в Друе было создано еврейское гетто, жителей которого позже расстреляли. На месте расстрела, возле реки Друйка, еврейское общество установило стелу. Также восстановлено кладбище, где были захоронены евреи, которые жили здесь ранее.

После вхождения в состав СССР Друя первоначально входила в состав Миорского района (до 1944 года — Вилейской области, в 1944—1954 — Полоцкой области, в 1954—1960 годах — Молодечненской области). 18 июля 1963 года посёлок передан в состав Браславского района.

Название 
Название населённого пункта происходит от реки Друя (современная Друйка).

Транспорт 
Из Друи курсирует составной пассажирский поезд на Минск и Витебск; автобусы Друя — Браслав.

Образование 
Действуют средняя школа, музыкальная школа, детский дом семейного типа и детский сад.

Достопримечательности 
 Борисов камень с надписями (XII в.), был извлечён из устья реки Друйки
 Католическая церковь Святой Троицы (1643—1646), в том числе жилой корпус и ворота (1778)
 Благовещенская церковь (1687), восстанавливается с 2012
 Восстановленное Еврейское кладбище (с 1542)
 Синагога (конец XIX в.)
 Усадьба (XIX в.), в том числе дом, хозпостройка и парк
 Церковь святых Петра и Павла (XVIII в.?) — сохранилась частично
 Церковь св. Георгия (XIX в.) — деревянная
 Церковь старообрядческая (2-я половина XX в.) — за руинами башни Петропавловской церкви

Галерея

Примечания

Литература 
 Друя // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Браслаўскага раёна / рэдкал. К. В. Велічковіч і інш. — Мн., 1998. — С. 674—676.
 Вялікае княства Літоўскае : Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1 : Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 684 с.: іл. ISBN 985-11-0314-4.
 Друя // Гарады і гарадскія пасёлкі Беларусі / Рэд. Л. К. Калошына. — Мн., 1981. — С. 90—91.
 Друя // Анатоль Цітоў. Геральдыка беларускіх местаў (XVI — пачатак XX ст.). — Мн.: Полымя, 1998.— 287 с. ISBN 985-07-0131-5.
 Дучыц, Л. У. З гісторыі гарадоў і пасёлкаў // Край блакітных азёр. — Мн., 1988. — С. 15—18.
 Высоцкая, Н. Друя ў складзе Расійскай імперыі // Браслаўскія чытанні : матэрыялы VI-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі прысвечанай 150-й гадавіне з дня нараджэння браслаўскага лекара, грамадскага дзеяча Станіслава Нарбута (1853—1926) 7-8 мая 2003 года / рэд. К. Шыдлоўскі [і інш.]. — Браслаў, 2003. — С. 15—18.
 Русецкі, А. У. «Друйскі трыместр» // Мастацкая культура Віцебскага Паазер’я : ад старажытнасці да пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 2005. — С. 54—64.

Ссылки 
 Журнал Мишпоха, № 14 2004 год, статья об А.Друянове
 Друя хронология | Leto-braslav.com

Агрогородки Браславского района
Населённые пункты Белоруссии, утратившие статус города